

Patronyme 
Le nom de Tucker est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Abraham Tucker (1705-1774), moraliste anglais ;
 Adam Reed Tucker, artiste et architecte américain connu pour ses réalisations à partir de Lego ;
 Alando Tucker (1984-), joueur américain de basket-ball ;
 Albert William Tucker (1905-1995), mathématicien américain d'origine canadienne, un des pères de l'optimisation linéaire ;
 Benjamin Tucker (1854-1939), anarchiste individualiste américain ;
 Bernard William Tucker (1901-1950), ornithologue britannique ;
 Chris Tucker (1972-), acteur et producteur américain ;
 Darcy Tucker (1975-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Delores Tucker (1927-2005), femme politique américaine et militante du Mouvement des droits civiques.
 Forrest Tucker (1919-1986), acteur américain ;
 George Loane Tucker (1872-1921), réalisateur, scénariste, acteur, producteur et monteur américain ;
 Jeremy Tucker (1974-), acteur de films pornographiques gays américain ;
 Jim Tucker (1932-20201), joueur américain de basket-ball ;
 James Guy Tucker (1943-), homme politique américain, qui fut  de l'Arkansas et dut démissionner de son poste de gouverneur après sa condamnation pour fraude dans le Scandale du Whitewater.
 John Tucker (hockeyeur sur glace canadien)
 Jonathan Tucker (1982-), acteur américain ;
 Joseph John Tucker (1832-1914), homme politique canadien ;
 Josiah Tucker (1713-1799), économiste britannique ;
 Karla Faye Tucker (1959-1998), meurtrière récidiviste américaine ;
 Keith Tucker, musicien américain spécialisé dans l'electro ;
 Larry Tucker (1934-2001), acteur, scénariste, producteur de cinéma et de télévision américain ;
 Louise Tucker (née en 1956), chanteuse britannique ;
 Mary Tucker (née en 2001), tireuse sportive américaine ;
 Maureen Tucker, dite Moe Tucker (1944-), musicienne américaine ;
 Neely Tucker (1963-), écrivain et journaliste américain, auteur de roman policier ;
 Nion Tucker (1885-1950), bobeur américain ;
 , page d'homonymie ;
 P. J. Tucker (1985-), joueur américain de basket-ball ;
 Preston Tucker (1903-1956), concepteur d’automobile américain ;
 Robert Tucker, joueur de tennis australien ;
 Robert C. Tucker (1918-), universitaire américain spécialiste de l'URSS ;
 Roy A. Tucker (1951-), astronome américain ;
  ;
 Scott Tucker, nageur américain ;
 Scott Tucker, pilote automobile américain ;
 Shankar Tucker, compositeur américain ;
 Shawn Tucker (1969-), pilote automobile canadien ;
 Sophie Tucker (1887-1966), chanteuse, humoriste, actrice et personnalité radiophonique américaine ;
 Tommy Tucker (1933-1982), chanteur, compositeur et pianiste américain ;
 Tuck Tucker (1961-2020), scénariste, réalisateur, artiste et directeur de storyboards américain ;
 Warwick Tucker (1970-), mathématicien australien ;
 William C. Tucker (1898-1961), journaliste américain ;
 William Jewett Tucker (1839-1926), révérend américain ;
 Wilson Tucker (1914-2006), écrivain américain de science-fiction.
Forrest Tucker (criminel)

Pseudonyme 
 Tucker Zimmerman (1941-), auteur-compositeur et interprète américain ;
 Levi Rolla Cooper dit Tucker (1990-), lutteur et un catcheur professionnel américain.

Prénom
Tucker Carlson

Art et culture 
 Charles Tucker III, surnommé Trip, est un personnage appartenant à l'univers de fiction de Star Trek.
 Tucker, série télévisée américaine.
 Nina Tucker, personnage de manga.
 Shô Tucker, personnage de manga.
 Tucker (Tucker: The Man and His Dream), film américain réalisé par Francis Ford Coppola.
 Tucker, album de Joe Jackson, bande originale du film homonyme.
 Malcolm Tucker, personnage de la série télévisée The Thick of It et du film In the Loop.
 , émission télévisée américaine.
 Tucker et Dale fightent le mal, un film de Eli Craig sorti en 2010.
 Old Dan Tucker, chanson populaire américaine.
 Little Tommy Tucker, chanson enfantine en anglais datant de 1744.

Toponyme 
 Tucker est un cratère météoritique situé sur la face visible de la Lune.
 Tucker est une municipalité de Géorgie aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais